Не́сслер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Несслер, Виктор Эрнст (1841—1890) — эльзасский композитор, который работал в основном в Лейпциге.
 Несслер, Карл Людвиг (1872—1951) — немецкий парикмахер, впервые продемонстрировал химическую завивку.
 Несслер, Натали (род. 1976) — немецкая кёрлингистка, чемпионка Европы.